A különböző vallásokban az alábbi könyveket tartják szent iratoknak:

 A Biblia a kereszténységben.
 A Tanakh (Ószövetség) a zsidó vallásban.
 A Korán az iszlámban.
 A Mormon könyve, a Tan és a szövetségek valamint a Nagyértékű gyöngy a mormonizmusban.
 Az ágamák az indiai vallásokban
 A Védák és a Bhagavad-gíta a hindu vallásban 
 A Tipitaka a théraváda buddhizmus páli nyelvű szent iratainak gyűjteménye 
 A Kandzsúr és a Tandzsúr, a tibeti buddhizmus szent iratai.
 Az Ádi Granth a szikh vallásban.